Miejscowości w USA:
 Fairhaven – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Fairhaven – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
Gminy w USA:
 Fairhaven (ang. Fairhaven Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Fairhaven (ang. Fairhaven Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Fairhaven (ang. Fairhaven Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron